Рома́рио Га́рфилд Уи́льямс (; , Портмор, Ямайка) — ямайский футболист, нападающий клуба «Аль-Иттихад» (Александрия) и сборной Ямайки.

Клубная карьера 
Ромарио Уильямс родился в городе Портмор и был назван в честь знаменитого бразильского футболиста Ромарио. Во время учёбы в Университете Центральной Флориды он выступал за университетскую команду «Ю-си-эф Найтс». Уильямс забил 18 голов и сделал пять результативных передач в 51 матче (в 46 из которых выходил в основном составе). Американская спортивная конференция, организовывающая соревнования, признала его лучшим игроком 2013 года и включила в состав символической сборной турнира 2014 года. Кроме того, в течение 2014 года, в дополнение к соревнованиям университета, он регулярно играл в Премьер-лиге развития за «Орландо Сити U-23», в составе которого принял участие в 11 матчах чемпионата и забил 7 голов.

15 января 2015 года на Супердрафте MLS Уильямс был выбран под третьим номером клубом «Монреаль Импакт». Его профессиональный дебют состоялся 28 марта 2015 года в матче против «Орландо Сити» (2:2). Ромарио не смог закрепиться в составе команды и выступал за клубы USL — фарм-клуб «Монреаль» и «Чарлстон Бэттери» на правах аренды.

11 декабря 2016 года «Атланта Юнайтед» приобрела Уильямса в обмен на выбор нового игрока в третьем раунде Супердрафта MLS 2018. Однако после прохождения подготовительного лагеря с «Атлантой» 2 марта он на правах аренды до конца сезона 2017 снова перешёл в «Чарлстон Бэттери». За «Атланту Юнайтед» Ромарио дебютировал 11 марта 2018 года в матче против «Ди Си Юнайтед» (3:1), выйдя на замену на 84-й минуте. 7 апреля 2018 года во встрече с «Лос-Анджелесом» он забил свой первый гол в MLS, отправив в ворота соперников последний из пяти безответных мячей.

1 июля 2019 года Уильямс был продан в «Коламбус Крю» за $100 тыс. общих распределительных средств. Забил гол в дебютном матче за «Крю», 17 июля против «Чикаго Файр» (2:2). По окончании сезона 2019 контракт Уильямса с «Коламбус Крю» истёк.

1 января 2020 года Уильямс подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Майами». Дебют за «Майами», 7 марта в матче стартового тура сезона против «Сент-Луиса» (1:4), отметил голом.

5 декабря 2020 года Уильямс подписал контракт с клубом чемпионата Египта «Аль-Иттихад» (Александрия) сроком на два сезона.

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе сборной Ямайки до 17 лет принял участие в юношеском чемпионате мира, на котором он сыграл во всех трёх матчах против Японии, Аргентины и Франции, однако его команда не вышла из группы. В 2015 году привлекался в состав олимпийской сборной Ямайки, в составе которой забил три мяча в трёх матчах.

13 ноября 2016 года дебютировал в официальных играх в составе сборной Ямайки в матче отборочного турнира на Карибский кубок 2017 против сборной Суринама (1:0).

В 2017 году был вызван в сборную на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017. На этом турнире Уильямс забил свои первые голы за сборную: в матче группового этапа против Кюрасао и в четвертьфинале против Канады.

Голы за сборную 
По состоянию на 30 апреля 2018

Достижения 
 
 «Атланта Юнайтед»
 Обладатель Кубка MLS (чемпион MLS): 2018
 Обладатель Открытого кубка США: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Монреаль»
Игроки ФК «Чарлстон Бэттери»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед 2»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Майами»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Александрия